Чамраджнагар:

 Чамраджнагар — город в индийском штате Карнатака.
 Чамраджнагар — округ в индийском штате Карнатака.